Koto Beringin (Hamparan Rawang), een plaats in Indonesië
Koto Beringin (Siulak), een plaats in Indonesië
Koto Beringin (Tiumang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing